Chiesa di Sant'Arcangelo agli Armieri – chiesa di Napoli
 Chiesa di Sant'Arcangelo a Baiano – chiesa di Napoli
 Chiesa di Sant'Arcangelo degli Arcamoni – chiesa di Napoli

Pagine correlate 
 Sant'Arcangelo (disambigua)